Батаева:
 Батаева, Вера Андреевна (1978) — российская футболистка.
 Батаева, Хеда (1970) — чеченская поэтесса.